Okręty US Navy o nazwie USS "Epervier":
 Pierwszy USS "Epervier" był brytyjskim brygiem-slupem typu Cruizer Przechwycony przez US Navy w 1814, zaginął na morzu w 1815.
 Drugi "Epervier" był kanonierką śrubową. Zatwierdzony do budowy w 1864, nigdy nie zbudowany.

Epervier